Воздушные за́мки — название различных произведений:
 «» — мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна (1955). 
 «» — немая кинокомедия с Оливером Харди в главной роли (США, 1916).
 «» — фильм-драма режиссёра Стивена Верона (США, 1976).
 «» — мелодрама режиссёра Джона Уолша (США, 2002).
 «Воздушные замки» — телесериал режиссёра Денниса Карвалью (Бразилия, 1999).